Dylan Reese (né le  à Pittsburgh, Pennsylvanie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur recrue au sein de la Ligue nationale de hockey 2009-2010, il commença sa carrière professionnelle en 2007. Il a alors évolué pour le club-école des Rangers de New York qui l'avait sélectionné quelques années auparavant lors du repêchage de la LNH.

Il joua aussi pour le Crimson d'Harvard avant de devenir professionnel.

Le , il signe un contrat d'une saison de 575 000$ avec les Coyotes de l'Arizona.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Hornets de Pittsburgh ||MWEHL ||66 ||14 ||42 ||66 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Force de Pittsburgh ||NAHL ||55 ||8 ||24 ||32 ||74 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2002-2003 ||Force de Pittsburgh ||NAHL ||52 ||11 ||30 ||41 ||98 ||5 ||2 ||3 ||5 ||6
|-
|2003-2004 ||Crimson d'Harvard ||NCAA ||21 ||1 ||4 ||5 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Crimson d'Harvard ||NCAA ||34 ||7 ||12 ||19 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Crimson d'Harvard ||NCAA ||33 ||4 ||15 ||19 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Crimson d'Harvard ||NCAA ||33 ||9 ||9 ||18 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||10 ||0 ||4 ||4 ||12 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||59 ||1 ||6 ||7 ||49 ||3 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2008-2009 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||75 ||1 ||27 ||28 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||51 ||4 ||18 ||22|| 31||- ||- ||- ||- ||- 
|-0
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||1 ||1 ||1 ||2 ||0 ||5 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
|2009-2010 ||Islanders de New York ||LNH || 19|| 2 ||2 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||37 ||4 ||14 ||18 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Islanders de New York ||LNH || 27|| 0 ||6 ||6 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||27 || 2|| 13||15 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Islanders de New York ||LNH || 28|| 1||6 || 7||11||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH || 66|| 8|| 17|| 25|| 34|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2012-2013 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Amour Khabarovsk ||KHL || 45|| 2|| 5|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 72 || 10 || 30 || 40 || 42 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Falcons de Springfield || LAH || 23 || 1 || 7 || 8 || 19 || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || HV71 || SHL || 24 || 2 || 10 || 12 || 25 || 16 || 0 || 9 || 9 || 4 
|-
| 2017-2018 || HV71 || SHL || 36 || 4 || 8 || 12 || 22 || - || - || - || - || - 

| 78 || 3 || 14 || 17 || 40 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en août 1984
Naissance à Pittsburgh
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Crimson d'Harvard
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du HV 71